HV71 är en professionell ishockeyklubb hemmahörande i Jönköping, Småland, Sverige. De spelar i högsta ligan, Elitserien, sedan 1982. HV71 bildades år 1971 genom en sammanslagning av två mindre klubbar, Huskvarna IF och Vätterstads IF. Ända sedan föreningen bildades har över 310 spelare spelat minst en match för klubben. HV71 har vunnit SM-guld vid fem tillfällen. Sammanlagt har 77 stycken spelare varit med om att vinna SM-guld med klubben. Två spelare, Johan Davidsson och Per Gustafsson har varit med och vunnit guld vid samtliga tillfällen. Fredrik Stillman var med och vann guld 1995 som spelare, 2004 som tränare för HV71 och 2008 och 2010 och 2012 som sportchef för klubben. Johan Davidsson är spelaren som gjort flest antal mål, assist och poäng i klubbens historia.

Sex före detta HV-spelare har fått sina tröjnummer hissade i taket. Fredrik Stillmans nr 14 och Stefan Örnskogs nr 15 hissades upp den 26 december 2001 i Kinnarps Arena, Per Gustafssons nr 7 hissades upp den 18 september 2010, Stefan Livs nr 1 hissades upp den 10 januari 2012, Johan Davidssons nr 76 hissades upp den 27 september 2014 och David Petraseks nr 22 hissades upp den 27 januari 2016.

Förklaringar
 Spelar för HV71 under 2008/2009
 SM-vinnare, pensionerade tröjor (retired jerseys).

Målvakter

Utespelare



Statistiken är från säsongen Elitserien i ishockey 2008/2009.

Referenser

 Hockey Database
 Elite Prospects

HV71
Spelare i HV71
Spelare i HV71